Ksenija Pervak era la detentrice del titolo, ma da quest'anno non fa più parte della categoria Junior.

Karolína Plíšková ha vinto il torneo battendo in finale Laura Robson, con il punteggio di 6-1, 7-6(5).

Teste di Serie

 Tímea Babos (quarti)
 Heather Watson (primo turno)
 Dar'ja Gavrilova (quarti)
 Gabriela Dabrowski (secondo turno)
 Silvia Njirić (quarti)
 Karolína Plíšková (campionessa)
 Nastja Kolar (secondo turno)
 Camila Silva (primo turno)

 Sachie Ishizu (secondo turno) 
 Maryna Zanevs'ka (terzo turno) 
 Julija Putinceva (secondo turno) 
 Jana Čepelová (secondo turno) 
 Tamara Curović (primo turno) 
 Ulrikke Eikeri (primo turno) 
 Zheng Saisai (primo turno) 
 Jana Bučina (terzo Turno, ritirata)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Australian Open 2010